Ser Kanton Montbrison ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montbrison, im Département Loire und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Hauptort ist Montbrison. Vertreterin im conseil général des Départements ist seit 2004 Liliane Faure.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Montbrison aus den 19 Gemeinden: Bard, Chalain-d’Uzore, Chalain-le-Comtal, Champdieu, Écotay-l’Olme, Essertines-en-Châtelneuf, Grézieux-le-Fromental, L’Hôpital-le-Grand, Lérigneux, Lézigneux, Magneux-Haute-Rive, Montbrison, Mornand-en-Forez, Précieux, Roche, Saint-Paul-d’Uzore, Saint-Thomas-la-Garde, Savigneux und Verrières-en-Forez. 

Montbrison